Il doppio femminile  del Japan Open Tennis Championships 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Naoko Kijimuta e Nana Miyagi erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Corina Morariu e Kimberly Po hanno battuto in finale 6–3, 6–2 Catherine Barclay e Kerry-Anne Guse.

Teste di serie
 Corina Morariu /  Kimberly Po (campionesse)
 Catherine Barclay /  Kerry-Anne Guse (finale)
 Amy Frazier /  Katie Schlukebir (semifinali)
 Miho Saeki /  Yuka Yoshida (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 1999